Мириам (мериам-мир) — папуасский язык трансновогвинейской филы. На языке говорят аборигены, обитающие на островах Торресова пролива Австралии. Число носителей согласно переписи населения Австралии 2006 года — 212 человек. Другая часть аборигенов говорит на языке кала-лагав-я, который относится не к папуасским языкам, а к языкам Австралии.

Ссылки

Литература

Примечания 

Языки Австралии
Папуасские языки